Morrison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morrison Township (Minnesota)
 Morrison Township (Oklahoma)